Киселёв, Фёдор Иванович:
 Киселёв, Фёдор Иванович (1905—1972) — советский режиссёр и сценарист документального кино.
 Киселёв, Фёдор Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 592 (276); 14 апреля 1789.